Övre Flyn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Flyn (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (17,7 ha)
Övre Flyn (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (52,3 ha)

Se även
Flyn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn